

Biografia 
Sara Sierra è nata nel 1990 a Logroño, in provincia di La Rioja (Spagna), e oltre alla recitazione si occupa anche di danza e di teatro.

Carriera 
Sara Sierra si è formata presso il laboratorio teatrale di William Layton e ha seguito recitazione con Carlos Silveira. Ha studiato presso la scuola teatrale di Mar Navarro e Andrés Hernández e successivamente ha ottenuto il diploma intermedio di Viola presso il conservatorio professionale di musica di La Rioja. Ha seguito danza con Carlota Baró, corpo e danza dell'attore con Andoni Larrabeiti, regia di scena con Ángel Luis Ojea, scherma e combattimento scenico con Mon Ceballos.

Nel 2016 ha fatto il suo debutto al cinema con il film No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas diretto da María Ripoll. L'anno successivo, nel 2017, ha recitato nel cortometraggio Taras diretto da Roberto Pérez Toledo. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di Laura nel film Historias románticas (un poco) cabronas diretto da Alejandro González Ygoa. Nello stesso anno ha recitato nella serie Fire. Nel 2019 è entrata a far parte del cast della soap opera in onda su La 1 Una vita (Acacias 38), nel ruolo di Angelines Ledesma. Nel 2021 ha recitato nell'opera teatrale Los precursores.

Filmografia

Cinema 
 No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, regia di María Ripoll (2016)
 Historias románticas (un poco) cabronas, regia di Alejandro González Ygoa (2018)
 Dolor y Gloria, regia di Pedro Almodóvar (2019)

Televisione 
 Fire – serie TV (2018)
 Una vita (Acacias 38) – soap opera, 16 episodi (2019)

Cortometraggi 
 Taras, regia di Roberto Pérez Toledo (2017)

Teatro 
 Monstruos, diretto da Carmen Losa, presso il teatro Fernando de Rojas
 La vida manda di Noel Coward, diretto da Francisco Vidal
 De mujeres sobre mujeres, diretto da Juana Escabias
 Restos humanos identificar di Brad Fraser, diretto da Carlos Tuñón e Carlos Silveira, presso la sala Kubik Fabrik
 Descalzos por el parque di Neil Simon, diretto da Luis Sorolla
 En el frente di Ché Walker, diretto da Carlos Silveira, presso il teatro Luchana
 Hey boy, hey girl! di Jordi Casanovas, diretto da José Luis Arellano, presso il teatro Conde Duque
 Una chica muy valiente della compagnia Smile theatre
 Los precursores, diretto da Luis Sorolla (2021)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Sara Sierra è stata doppiata da:
 Alice Bertocchi in Una vita

Note

Collegamenti esterni